Onderdistrict in Indonesië
 Sindangwangi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sindangwangi (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sindangwangi (Sindangwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sindangwangi (Padaherang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java